LBA

 LBA, Logical block addressing — компьютерный механизм доступа к секторам диска
 LBA, Little Big Adventure — компьютерная игра
 LBA, Location-based advertising - геоконтекстная реклама; вид рекламы, основанной на показе пользователям мобильных устройств рекламных сообщений, соответствующих текущему местоположению пользователей.